Cresco peut faire référence à :

Toponyme 

 Cresco, une ville de l'Iowa ;
 Cresco (Pennsylvanie), une ville de Pennsylvanie.

Autres 
 Cresco, le Centre de recherche et d'enseignement sur les systèmes côtiers, à Dinard, en France ;
 Cresco (société), une société de cartes de crédit ;
 PAC Cresco, un avion.